Rigal bezeichnet:

 eine ehemalige französische Automobilmarke, siehe Rigal Motor Company

Rigal ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Rigal (1814–1884), preußischer Landrat
 Dorian Rigal-Ansous, französischer Filmeditor
 Franz Heinrich von Rigal (1785–1852), deutscher Unternehmer
 Georges Rigal (1890–1974), französischer Wasserballspieler
 Hubert Rigal, französischer Motorradrennfahrer

 Karl Rigal (1888–1957), österreichischer Fabriksdirektor und Politiker
 Louis Rigal (1887–1974), französischer Automobilrennfahrer
 Ludwig Maximilian von Rigal-Grunland (1809–1885), deutscher Unternehmer
 Victor Rigal (1879–1941), französischer Automobilrennfahrer
sowie
 Abū Riġāl, mystische Figur der vorislamischen Geschichte